Евгений Зенонович Балабанович(1906, Санкт-Петербург — 1980) — советский литературовед, музеевед.

Биография 
Окончил факультет литературы и искусства МГУ.

Кандидат филологических наук.

Член СП СССР (1949).

Сотрудник Музея А.П. Чехова и Литературного музея при ГБЛ (с 1930), старший научный сотрудник Государственного литературного музея (с 1934), один из создателей и старший научный сотрудник отдела ГЛМ «Дом-музей А. П. Чехова» (1954—1969).

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Сведения о книге Балабановича Е. З. «Дом А. П. Чехова в Москве»
 Архив Е.З. Балабановича на портале «Архивы России»

Литературоведы СССР
Музейные работники СССР
Члены Союза писателей СССР
Выпускники факультета литературы и искусства МГУ